Opolär kan syfta på:

 Opolär molekyl – saknar ett permanent elektriskt dipolmoment
 Opolär kovalent bindning – en kovalent bindning i en molekyl där de ingående atomerna har lika elektronegativitet